Afonso II (Alfons), zwany Grubym (ur. 23 kwietnia 1185, zm. 25 marca 1223) – był trzecim królem Portugalii od 1211 r.

Życiorys 
Był synem Sancho I i Dulce Berengarii. W przeciwieństwie do swoich poprzedników nie prowadził szeroko zakrojonych działań wojennych przeciwko Kastylijczykom ani Maurom. Pojedyncze akcje zbrojne, tak jak zdobycie Alcácer do Sal w 1217, były wynikiem prywatnych wypraw szlachty portugalskiej. Z jego polecenia powstało pierwsze spisane prawo królestwa, scentralizował także władze w państwie. W wyniku ograniczania przywilejów kościelnych, został ekskomunikowany przez arcybiskupa Bragi Estêvão Soaresa da Silva. Klątwę zdjęto w zamian za obietnice przywrócenia przywilejów kościelnych jego dziadka - Alfonsa I, lecz nie uczynił tego aż do śmierci.

Przodkowie

Rodzina 
W 1208 Alfons poślubił infantkę Urrakę Kastylijską (1186-1220), córkę króla Alfonsa VIII Szlachetnego i Eleonory Plantagenet. Para miała 5 dzieci:
 Sancha II (1207-1248), kolejnego króla Portugalii,
 Alfonsa III (1210-1279), kolejnego króla Portugalii,
 Eleonorę (1211-1231), żonę księcia Waldemara Duńskiego (syna króla Waldemara II i siostry Alfonsa - Berengarii),
 Ferdynanda (przed 1217-1243), pana Serpa,
 Wincentego (1219).

Alfons miał też dwóch synów nieślubnych:
 Jana Alfonsa (?-1234),
 Piotra Alfonsa (ok. 1210-?).

Przypisy 

Dynastia burgundzka
Władcy Portugalii
Urodzeni w 1185
Zmarli w 1223
Ludzie urodzeni w Coimbrze